I чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Будапеште 7-8 декабря 1963 года. Соревнования проходили в будапештском Дворце спорта.

Это соревнование изначально называлось Первым европейским кубком. Только на следующий год (1964) Международная федерация гимнастики решила считать его первым чемпионатом мира по художественной гимнастике.

Участники 
Участвовали 28 гимнасток из 10 стран: Чехословакия, СССР, Болгария, Венгрия, Финляндия, ГДР, Румыния, Польша, Испания и Югославия.

Результаты 
На тот момент программа состояла из двух выступлений гимнасток — с предметом и без предмета.

Таблица медалей

Упражнение без предмета

Упражнение с предметом

Многоборье

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Чемпионаты мира в Венгрии
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Декабрь 1963 года